43. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 9 - 10 lutego 1985 roku w stolicy Jugosławii, Sarajewie. Zawodniczki startowały na naturalnym torze olimpijskim Zetra. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Bezkonkurencyjna była panczenista z NRD, Andrea Schöne. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 31 łyżwiarek z 15 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
 NC - nie zakwalifikowała się, f - wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 
 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1985 w sportach zimowych